Miejscowości w Polsce:
 Hadle Kańczuckie – wieś położona w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim, w gminie Jawornik Polski
 Hadle Szklarskie – wieś położona w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim, w gminie Jawornik Polski